Южные ворота:

 «Южные ворота» — международный автовокзал в Москве.
 «Южные ворота» — автовокзал в Челябинске.
 «Южные Ворота» — новый микрорайон в пригороде Томска.